Chelö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själö, Nagu, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Kälö (ö i Finland), Egentliga Finland, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar